Свинорыловые, или конгиоподовые , — семейство морских лучепёрых рыб из отряда скорпенообразных. Обитают на шельфе умеренных и субтропических морей Южного полушария на глубине до 600 метров. У них нет чешуи, а рыло вытянутое с маленьким ртом.

Классификация 
Систематики не пришли к единому мнению в вопросе состава семейства: род пирриен многие из них выделяют в отдельное монотипическое семейство Perryenidae.

Таким образом, в семейство включают 4 или 3 рода с 9 видами:
  (1 вид)
  (6 видов)
  (1 вид)
  (1—2 вида)

Примечания 

Скорпеновидные
Семейства лучепёрых рыб